Појам Матилда Немачка може да се односи на:
 Матилда Немачка (краљица Немачке),
 Матилда од Немачке, грофица Лотарингије,